Торричелла-Пелинья () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 1587 человек, плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 66019. Телефонный код — 0872.

Покровителем коммуны почитается святой Марциал, один из Семи братьев Римских, мучеников.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта